El término Pascual Bravo puede referirse a:

Educación 
Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo centro educativo de Medellín, Colombia.
Institución Universitaria Pascual Bravo es una institución pública, líder en educación superior tecnológica; comprometida con la formación integral del ser humano, con criterios de calidad en la preservación de la cultura, el desarrollo del conocimiento y la promoción social, para incidir en el desarrollo regional y nacional de Medellín, Colombia.

Personas 
Pascual Bravo (1838-1864), militar y político colombiano.